Adolf Wiklund – biatleta svedese
Adolf Wiklund – compositore svedese
Anders Wiklund – politico svedese
Elis Wiklund – fondista svedese
Emma Wiklund – modella e attrice svedese
Lars Wiklund – biatleta svedese